19. sezon Ekstraligi słowackiej rozegrany został na przełomie 2011 i 2012 roku. W rozgrywkach wzięło udział 10 zespołów profesjonalnych oraz juniorska reprezentacja Słowacji. Obrońcą tytułu była drużyna HC Koszyce.

Wydarzenia przedsezonowe 
 Od tego sezonu obowiązuje nowa umowa dotycząca tytularnego sponsora ligi, którym został Tipsport.
 Drużyna Slovan Bratysława uczestniczyła w drugiej edycji turnieju towarzyskiego European Trophy występując w dywizji wschodniej zajęła trzecie miejsce za czeskimi zespołami z Czeskich Budziejowic oraz Pilzna. Drużyna nie awansowała do turnieju finałowego, który odbył się w Austrii.
 2 października 2011 w hali Ondrej Nepela Arena drużyna Slovan Bratysława podejmowała drużynę ligi NHL - New York Rangers. Zwyciężyła drużyna amerykańska 1:4.

System rozgrywek 
W skład ligi wchodziło 10 klubów zawodowych i jeden dodatkowy zespół - HK Orange 20 - stanowiący reprezentację Słowacji juniorów, który nie uczestniczył we wszystkich kolejkach. Ogólnie zagrała dziesięć spotkań (po jednym z każdym zespołem) w okresie od września do czasu rozpoczęcia juniorskich mistrzostw świata. Zespół ten nie może spaść z ligi, ani awansować do fazy play-off. Poza meczami w ekstralidze, rozgrywa także spotkania z drużynami z 1. ligi słowackiej.

Pozostałe zespoły grały 55 spotkań (6 razy z każdym zespołem - 3 u siebie i 3 na wyjeździe + 1 z HK Orange 20). Pierwsze osiem zespołów awansowało do fazy playoff, dziewiąty zespół kończył sezon nie rozgrywając już żadnych meczów, a dziesiąty zespół walczył w barażach o utrzymanie w ekstralidze z mistrzem pierwszej ligi.

Faza zasadnicza

Tabela 

Legenda:       = Awans do playoff,       = Zapewnione utrzymanie,       = Baraż o utrzymanie,       = Koniec sezonu

Statystyki 
Stan po 55 kolejach sezonu zasadniczego. Na podstawie strony eliteprospects.com

Play-off

Drzewko play-off

Ćwierćfinały 
 HC Koszyce – HC 05 Bańska Bystrzyca 4:1 (4:3 d., 4:3, 0:1, 3:1, 2:1 d.)
 HK 36 Skalica – HKm Zwoleń 2:4 (3:4, 3:0, 2:4, 2:4, 3:1, 1:5)
 Slovan Bratysława – MsHK Żylina 4:1 (3:2, 4:2, 1:3, 5:2, 8:2)
 HK Poprad – Dukla Trenczyn 2:4 (5:0, 4:5 k., 1:4, 0:3, 2:1, 1:6)

Półfinały 
 HC Koszyce – HKm Zwoleń 4:0 (7:4, 6:2, 6:1, 5:3)
 Slovan Bratysława – Dukla Trenczyn 4:0 (5:4 d., 6:4, 6:2, 4:3)

Finał 
 HC Koszyce – Slovan Bratysława 3:4 (2:5, 4:2, 3:1, 1:2, 2:1, 3:6, 1:2)

Baraż o miejsce w ekstralidze 
 HK Nitra – HC 46 Bardejov n/o. Mecze barażowe nie mogły odbyć się, jako że zespół z Bardejowa jest klubem farmerskim wobec HC Koszyce i nie mógłby występować w rozgrywkach Extraligi. Wobec tego zespół z Nitry zachował ekstraligowe miejsce na kolejny sezon.

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki sezonu na stronie scoresway.com

Hokej na lodzie na Słowacji
2011 w hokeju na lodzie
2012 w hokeju na lodzie
2011 na Słowacji
2012 na Słowacji